Frédéric Arnault (Chalon-sur-Saône, 1961. április 30.–) francia nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga partbírója. Aktív nemzeti partbíráskodását 2006-ban befejezte.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván partbírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Aktív nemzetközi partbíráskodását 2006-ban a FIFA JB 45 éves korhatárának elérésével befejezte.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol a FIFA Játékvezető Bizottságának (JB) meghívására kifejezetten partbírói szolgálatot végzett. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2002-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Európa-bajnokság 
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Portugáliába a XII., a 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB a kialakított nemzetközi gyakorlatnak megfelelően Gilles Veissière partbírójaként alkalmazta.

2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1

Interkontinentális kupa 
1987-ben Tokióban rendezték a döntő találkozót.

FIFA-klubvilágbajnokság 
2005-ben Japánban rendezték a tornát.

Források 

Francia labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek